Отрадное — поселок в Ртищевском районе Саратовской области. Входит в состав Макаровского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 28 километров по прямой на запад от районного центра города Ртищево.

История
Официальная дата основания 1932 год. По другим данным, поселок был основан в 1720-х – 1740-х годах. Название Дубасово соответствовало фамилии тогдашнего помещика. В канун отмены крепостного права в деревне насчитывалось 59 дворов и 487 жителей, в 1910 -72 и 410. С 1870-х годов до Октябрьской революции в деревне было имение графов Орловых.

Население 
Постоянное население составило 40 человека (русские 100%) в 2002 году, 32 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ртищевского района